Луиза Эммонс () — американская женщина-зоолог, работает в Национальном музее естественной истории Смитсонианского института.

Образование 
 Бакалавр: Колледж им. Сары Лоуренс, 1965
 Доктор философии: Корнеллский университет, 1975

Научные интересы 
Луиза Эммонс исследует экологию тропических млекопитающих, а также она работала в Габоне, Мадагаскаре, Борнео, Папуа-Новой Гвинее и десяти странах тропиков Нового света. В наше время ее исследования включают в себя систематический просмотр грызунов семейства Echimyidae Южной Америки и многолетнее изучение фауны млекопитающих в саванно-лесной среде в Национальный парк Ноэль Кемпф Меркадо, Боливия (десять лет).

Избранные публикации 
 Грызунов dispersal of vesicular-arbuscular mycorrhizal fungi in Amazonian Peru, 1995
 Neotropical Rainforest Mammals: A Field Guide, 1997
 Identity of winge's lasiuromys villosus and the description of a new genus of echimyid грызунов: echimyidae, 1998
 Two new species of juscelinomys: muridae from bolivia, 1999
 Tupai: A Field Study of Bornean Treeshrews (Organisms and Environments), 2000
 A review of the named forms of Phyllomys (Rodentia: Echimyidae) with the description of a new species from coastal Brazil, 2002
 New species of oryzomys: muridae from eastern bolivia, 2005
 Puddles created by geophagous mammals are potential mineral sources for frugivorous bats (Stenodermatinae) in the Peruvian Amazon., 2010

Примечания

Источники 
 Веб-сайт Смитсонианского Национального музея естественной истории
 Biography of Louise H. Emmons
 Complete list of publications by Louise H. Emmons

Зоологи США